Гослави́це () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Гославице (Кутновский повят) — село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства;
 Гославице (Куявско-Поморское воеводство) — село в Александрувском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Гославице (Ловичский повят) — село в Ловичском повяте Лодзинского воеводства;
 Гославице (Малопольское воеводство) — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства;
 Гославице (Нижнесилезское воеводство) — село в Сыродском повяте Нижнесилезского воеводства;
 Гославице (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства;
 Гославице (Радомщанский повят) — село в Радомщанском повяте Лодзинского воеводства;

Другие топонимы 
 Гославице (Конин) — район в Конине.
 Гославице (Ополе) — район в Ополе.
 Гославице (станция) — станция в Конине.